

Cinema
L'anello (The Ring) – cortometraggio muto del 1913
The Ring – cortometraggio muto del 1914 diretto da Phillips Smalley
The Ring – cortometraggio muto del 1914 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
Vinci per me! (The Ring) – film del 1927 diretto da Alfred Hitchcock
The Ring – cortometraggio muto del 1927
The Ring – film del 1952 diretto da Kurt Neumann
Ring  (Ringu) – film giapponese del 1998 distribuito anche con il titolo The Ring
The Ring – film del 2002, remake del precedente

Altro 
The Ring – media franchise giapponese, successivamente adattato per gli anglofoni, basato sulla serie di romanzi scritta da Kōji Suzuki
The Ring – rivista statunitense di boxe 
L'anello (The Ring) – film per la televisione del 1996

Pagine correlate
Ring
Anello (disambigua)
L'Anello